Villey steht für:
 Villey-sur-Tille, Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Villey-le-Sec, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle, Frankreich

Villey ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Villey (1914–1988), französischer Rechtsphilosoph, Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Pierre Villey (1879–1933), blinder französischer Romanist und Literaturwissenschaftler

Le Villey steht für:
 Le Villey, Gemeinde im Département Jura, Region Franche-Comté, Frankreich